Ло́ди-Ве́ккьо (, ) — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.

Население составляет 7212 человек, плотность населения — 450,75 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 26855. Телефонный код — 0371.

В городе 12 июля 303 года были казнены святые воины Набор и Феликс.

Покровителями коммуны почитаются святой Вассиан из Лоди и святой апостол Пётр, празднование в четвёртое воскресение октября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта